est une expression anglo-saxone signifiant « trop tard pour l'amour ». Elle peut faire référence à :

Cinéma 

 , film hongkongais de  sorti en 1968.

Chanson 

 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .
 , chanson de John Lundvik représentant la Suède au Concours Eurovision de la chanson 2019.